Жил () — фамилия или имя.

Известные носители 
 Жил, Жилберту (; род. 1942) — бразильский автор-исполнитель.
 Жил, Фредерико (; род. 1985) — португальский профессиональный теннисист.
 Клементе ди Пайва, Жозе Жилдейшон (более известный как Жил; ; 1987—2016) — бразильский футболист.
 Карлос Жилберту Насименту Силва (; род. 1987) — бразильский футболист.